Фамилија Леон има више значења:

 Фамилија Леон, Ехидо Донато Гера (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Леон, Ехидо Морелос (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Леон, Ехидо Табаско ел Мало (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Леон, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Леон, Колонија Колорадо Но. 3 (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Леон (Питикито), насеље у округу Сонора у Мексику
 Фамилија Леон (Лас Чоапас), насеље у округу Веракруз у Мексику